Areia Branca ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Areia Branca (Rio Grande do Norte)
 Areia Branca (Sergipe)
 Areia Branca, früherer Name von Quitandinha im Staat Paraná

Areia Branca bezeichnet:
 Areia Branca (Dili), einen Strand bei Dili in Osttimor mit „Important Bird Area“
 Areia Branca (Stadtteil), ein Stadtteil Dilis, in dem der Strand liegt
 Praia da Areia Branca, einen Strand in Portugal